Place des Martyrs-de-la-Résistance peut désigner:
 Place des Martyrs de la Résistance à Aix-en-Provence ;
 Place des Martyrs-de-la-Résistance à Bordeaux ;
 Place des Martyrs-de-la-Résistance à Colmar ;
 Place des Martyrs-de-la-Résistance à Montpellier ;
 Place des Martyrs-de-la-Résistance à Rouen.